

Sigle 
 Key Hole 2 – uno dei satelliti spia Corona
 Kingdom Hearts II – videogioco

Biochimica 
 KH2 – idrochinone, forma attiva della vitamina K